Le Départ est le titre de plusieurs œuvres.

Cinéma 
 Le Départ est un film belge de Jerzy Skolimowski sorti en 1967.

Littérature 
 Le Départ est un épisode du Petit Nicolas publié dans Les Vacances du Petit Nicolas, publié en 1962.

Peinture 
 Le Départ est un triptyque de l'artiste allemand Max Beckmann, créé entre 1932 et 1935.

Poésie 
Par ordre chronologique :
 Le Départ est un poème de Casimir Delavigne, publié en 1818 ;
 Le Départ est un poème de François-René de Chateaubriand, publié en 1827 ;
 Le Départ est un poème d’Auguste Barbier, publié en 1841 ;
 Le Départ est un poème d’Alexandre Latil, publié en 1841 ;
 Le Départ est un poème de Charles Grandmougin, publié en 1876
 Le Départ est un poème d'Henri de Régnier, publié en 1900 ;
 Le Départ est un poème de Guillaume Apollinaire, publié dans Calligrammes en 1918 ;
 Le Départ est un poème de Pamphile Le May, publié en 1919.

Télévision 
 Le Départ,  de la série télévisée Hélène et les Garçons, diffusé en 1992 ;
 Le Départ (Pokémon! Kimi ni kimeta!),  épisode de la saison 1 de Pokémon ;
 Le Départ (The Job),  et  épisode de la saison 3 de The Office diffusé en 2007 ;

Voir aussi